Теплово́зна ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Тепловозна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Тепловозна вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Тепловозна вулиця — вулиця в місті Харків.

Вулиці